

Маґдаленець — село в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Маґдаленець — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства